Номинал может означать:
 Номинальная стоимость — обозначение стоимости ценных бумаг, денег, знаков почтовой оплаты (установленная стоимость).
 Номинал (нумизматика) — обозначение оборотной стоимости монеты на её аверсе.
 Номинал (филателия) — указанная на знаке почтовой оплаты его номинальная стоимость.
 Номинальные значения — величины различных радиодеталей (сопротивление резисторов, ёмкость конденсаторов, индуктивность катушек), выбираются из логарифмических рядов номиналов радиодеталей.
 Номинальный режим работы двигателя — режим полной нефорсированной тяги двигателей.
 Номинальный владелец, руководитель — см. Подставное лицо.